L'expression « veine dorsale superficielle » peut faire référence à :
 la veine dorsale superficielle du pénis ;
 les veines dorsales superficielles du clitoris.

Voir aussi